Тршће може бити:

 Тршће (Какањ), насељено мјесто у општини Какањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Тршће (Чабар), насељено мјесто града Чабра, Горски котар, Република Хрватска